Kimberley může být:

Austrálie
 Kimberley (Západní Austrálie)
 Kimberley Warm Springs

Jižní Afrika
 Kimberley – město v Jižní Africe
 diecéze Kimberley
 obléhání Kimberley (1899–1900) – událost druhé búrské války

Kanada
 Kimberley (Britská Kolumbie)

Spojené království
 Kimberley (Norfolk)
 Kimberley (Nottinghamshire)

Spojené státy americké
 Kimberly (Arkansas)
 Kimberly (Alabama)
 Kimberly Mansion – historický dům v Connecticutu
 Kimberly (Idaho)
 Kimberly Township (Aitkin County)
 Kimberly (Nevada) – město duchů
 Kimberly (Oregon) – neregistrovaná obec
 Kimberly (Utah) – opuštěné město
 Kimberly (Fayette County) – neregistrovaná obec
 Kimberly (Monongalia County) – neregistrovaná obec
 Kimberly (Wisconsin)

příjmení osob
 Kimberley (příjmení)
 Barry Kimberley – hráč australského fotbalu
 Kimberley Chen
 Lewis Kimberly – americký námořní důstojník
 Earl of Kimberley – hodnost peera ve Spojeném království

lodě
 HMS Kimberley (F50) – torpédoborec Royal Navy třídy K
 HMS Stratton (M1210) – ex-HMS Stratton, minolovka, prodána do Jižní Afriky v roce 1959 a přejmenována na Kimberley
 USS Kimberly (DD-80) – torpédoborec U.S. Navy (1917–37)
 USS Kimberly (DD-521) – torpédoborec U.S. Navy (1942–67)

Související články 
 Kimberly
 Kimberlit

Externí odkazy